Altenhof kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Altenhof, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Altenhof, Schleswig-Holstein – kommun i Tyskland, Schleswig-Holstein, 
 Altenhof, Schorfheide – ort, Schorfheide, Brandenburg